Italia Sovrana e Popolare è stata una lista elettorale populista, sovranista ed euroscettica che ha partecipato alle elezioni politiche del 2022 in Italia.

Storia 
All'inizio del 2022 alcuni partiti e organizzazioni, tra cui Partito Comunista, Ancora Italia, Azione Civile, Riconquistare l'Italia, Patria Socialista, Rinascita Repubblicana e Italia Unita concordano un'unione delle forze in opposizione alle politiche del governo Draghi. Le parti contestavano in particolare: le politiche di Draghi, respingendo la dottrina neoliberista, sul versante economico; la vaccinazione obbligatoria contro il COVID-19 e il green pass sul versante costituzionale; la Riforma Cartabia sul versante della lotta alla mafia; le sanzioni governative in risposta all'invasione russa dell'Ucraina nel 2022, sul versante della politica estera. Il gruppo era inoltre favorevole all'uscita dell'Italia dalla NATO e dall'Unione Europea.

Il 25 luglio, a seguito delle dimissioni di Draghi, i partiti lanciano la loro lista comune per le imminenti elezioni anticipate, con soci Francesco Toscano, Marco Rizzo e Stefano D'Andrea, rispettivamente i leader dei partiti Ancora Italia, Partito Comunista e Riconquistare l'Italia. Il 2 agosto Francesca Donato, europarlamentare e leader di Rinascita Repubblicana, annuncia il proprio disimpegno abbandonando il progetto, avendo preso atto della frammentazione in varie liste del fronte anti-sistema. Giovanna Colone, insegnante sospesa durante pandemia di COVID-19 in Italia in quanto priva di green pass, è indicata come capo politico della lista. 

Alle elezioni la lista ottiene l'1,24% dei voti alla Camera dei Deputati e l'1,12% al Senato della Repubblica, senza eleggere parlamentari.

Sviluppi successivi
Nel novembre 2022 il presidente di ISP Francesco Toscano lascia la carica di presidente di Ancora Italia e fonda, insieme ad alcuni militanti del partito, "Ancora Italia Sovrana e Popolare".

Il 26 dicembre 2022 Riconquistare l'Italia rompe l'alleanza per contrasti con PC e AI e dichiara conclusa l'esperienza di ISP, subendo però la scissione del Fronte per la Sovranità Popolare.

Il 23 gennaio 2023 Partito Comunista, Azione Civile, Fronte per la Sovranità Popolare e Ancora Italia Sovrana e Popolare fondano "Democrazia Sovrana Popolare" per proseguire l'esperienza di ISP.

Composizione

Risultati elettorali

Note

Collegamenti esterni 

Liste elettorali italiane
Elezioni politiche in Italia del 2022